Ramerupt (Aube), municipi francès al departament de l'Aube
 Senyoria de Ramerupt, jurisdicció feudal de Xampanya
 Avant-lès-Ramerupt, municipi francès al departament de l'Aube